Фінал Кубка Америки з футболу 1999 — фінальний матч 39-го розіграшу міжнародного турніру Кубка Америки з футболу, організованого КОНМЕБОЛ . Гра відбулась 18 липня 1999 року на стадіоні «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьйоні (Парагвай), де зустрілись збірні Бразилії та Уругваю. З рахунком 3:0 перемогу здобули бразильці. Це шоста перемога бразильців у Кубку Америки. Завдяки перемозі бразильці отримали право представляти свою конфедерацію на Кубку конфедерацій 2001 року.

Передісторія 
Це вже четвертий фінал для цих збірних, статистика попередніх матчів у фіналах Кубка Америки:

Шлях до фіналу

Матч

Подробиці

Посилання 
 Інформація про фінал на RSSSF 
 Інформація про турнір на RSSSF 

1999
Матчі збірної Бразилії з футболу
Події 18 липня
Липень 1999